Esistono più comuni francesi con questo nome

Les Alleuds – Maine e Loira
Les Alleuds – Deux-Sèvres